Detta är en lista över sjöar i Heby kommun ofta baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Heby kommun.

Lista

Heby kommun
 Lista